Wroniec – wieś w województwie małopolskim
 Wroniec – wzniesienie w Górach Sowich
 wroniec – rodzaj roślin z gromady widłaków
 wroniec – inna nazwa czarnowrona (Corvus corone)
 Wroniec – napisana w konwencji baśni powieść Jacka Dukaja o stanie wojennym 1981 roku